Manchester City FC deltog säsongen 2009/2010 i Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Managern Mark Hughes hade spenderat stora pengar på nyförvärv innan säsongen, där bland annat Kolo Touré, Emmanuel Adebayor, Carlos Tévez, Roque Santa Cruz, Gareth Barry och Joleon Lescott värvats in. Trots detta så hade laget problem att få spelet att fungera och därför bytte man manager till Roberto Mancini, som tidigare vunnit Serie A och italienska cupen. Under våren kom City igång bättre och bättre, men på grund av en 1-0-förlust hemma mot Tottenham i slutet av säsongen så försvann hoppet om att ta sig till UEFA Champions League. Det blev sedermera en femteplats i Premier League.

Spelartrupp

Målvakter
  Márton Fülöp
  Shay Given
  Gunnar Nielsen
  Stuart Taylor

Backar
  Dedryck Boyata
  Wayne Bridge
  Wayne Cunningham
  Richard Dunne
  Javier Garrido
  Vincent Kompany
  Joleon Lescott
  Nedum Onuoha
  Micah Richards
  Sylvinho
  Kolo Touré
  Pablo Zabaleta

Mittfältare
  Gareth Barry
  Nigel de Jong
  Abdisalam Ibrahim
  Stephen Ireland
  Adam Johnson
  Michael Johnson
  Martin Petrov
  Patrick Vieira
  Vladimír Weiss
  Shaun Wright-Phillips

Anfallare
  Emmanuel Adebayor
  Craig Bellamy
  Benjani
  Robinho
  Roque Santa Cruz
  Carlos Tévez
  Alex Tchuimeni-Nimely

Premier League

Matcher

Tabell

1 Portsmouth bestraffades med ett poängavdrag på nio (9) poäng av FA då en förvaltare från den brittiska skattemyndigheten tagit över klubben.

Bästa målskyttar
  Carlos Tévez 23
  Emmanuel Adebayor 14
  Craig Bellamy 10
  Martin Petrov 4
  Shaun Wright-Phillips 4

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Åttondelsfinal

Ligacupen

Andra omgången

Tredje omgången

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Manchester City FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2009/2010